Rhino Hi-Five è il nome di una serie di EP/raccolta pubblicati dalla Rhino Records per diversi artisti.

Alcuni artisti	
Rhino Hi-Five: Alice Cooper, album di Alice Cooper
Rhino Hi-Five: Ratt (2005), album dei Ratt
Rhino Hi-Five: Mr. Big (2005), album dei Mr. Big
Rhino Hi-Five: Winger (2005), album dei Winger
Rhino Hi-Five: The Cars (2005), album dei The Cars
Rhino Hi-Five: America (2005), album degli America
Rhino Hi-Five: Dokken (2005), album dei Dokken
Rhino Hi-Five: Skid Row (2005), album degli Skid Row
Rhino Hi-Five: Foreigner (2005), album dei Foreigner
Rhino Hi-Five: White Lion (2005), album dei White Lion
Rhino Hi-Five: Rod Stewart (2005), album di Rod Stewart
Rhino Hi-Five: Damn Yankees (2005), album dei Damn Yankees
Rhino Hi-Five: Chicago (2005), album dei Chicago
Rhino Hi-Five: Kix (2005), album dei Kix
Rhino Hi-Five: Yes (2005), album dei Yes
Rhino Hi-Five: Ray Charles (2005), album di Ray Charles
Rhino Hi-Five: Deep Purple (2005), album dei Deep Purple
Rhino Hi-Five: Faster Pussycat (2005), album dei Faster Pussycat
Rhino Hi-Five: Grandmaster Flash (2005), album di Grandmaster Flash